Pausa steht für:
 Pausa (Ayacucho), Hauptstadt der Provinz Páucar del Sara Sara in Peru
 Pausa/Vogtl., Hauptort der Stadt Pausa-Mühltroff im Vogtlandkreis, Sachsen
 Pausa-Mühltroff, Stadt im Vogtlandkreis, Sachsen
 Pausa (Neume), lateinisch für Pause in der Musiknotation von Neumen
 Pausa (Unternehmen), ehemaliges deutsches Textilunternehmen
 Pausa Records, ein italienisches Jazzlabel

Siehe auch:
 Păușa, Orte in Rumänien
 Pauṣa, vorantiker Ort in Mesopotamien
 Pausalform
 Bausa (Begriffsklärung)